War Horse – powieść autorstwa Michaela Morpurgo
 War Horse – film w reżyserii Stevena Spielberga